El término REDD puede hacer referencia a:

 Programa REDD, Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques.
 R.E.D.D., banda salvadoreña de rock latino y de ska.
 Redd, álbum de la cantante surcoreana Wheein de 2021.